S32 ou S-32 peut faire référence à :
 Fracture du rachis lombaire et du bassin, d’après la classification internationale des maladies ;
 Ligne S32 du RER anversois en Belgique ;
 Timbira (S-32), un sous-marin de la Marine brésilienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres